

Navi 
 SMS Seydlitz – incrociatore da battaglia della Marina Imperiale Tedesca 
 Seydlitz – incrociatore pesante della Kriegsmarine tedesca

Persone 
 Friedrich Wilhelm von Seydlitz – militare prussiano
 Walther von Seydlitz-Kurzbach – generale tedesco
 Woldemar von Seidlitz – storico dell'arte tedesco